Pratapgarh (district van Uttar Pradesh), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Pratapgarh (stad in Uttar Pradesh), de hoofdplaats van het gelijknamige district in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Pratapgarh (district van Rajasthan), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Pratapgarh (stad in Rajasthan), de hoofdplaats van het gelijknamige district in de Indiase staat Rajasthan
 Pratapgarh (Tripura), een plaats in de Indiase staat Tripura
 Pratapgard (ook geschreven als Pratapgarh), een fort in de Indiase staat Maharashtra